Czechy
 Červená Voda
 Červená Voda (stacja kolejowa)
 Stará Červená Voda
 Dolní Červená Voda
 Nová Červená Voda

Słowacja
 Červená Voda (powiat Sabinov)

Zobacz też:
 Czerwona Woda